Список автономий по странам — список представляет собой обзор автономных регионов мира. 

Под автономным регионом понимается регион страны, обладающей определённой степенью автономии. Обычно такой регион не соединён с остальной территорией страны или населён национальным меньшинством. Данный список включает регионы, являющиеся международно признанными, а также некоторые из тех, которые не являются общепризнанными. Значение понятия «автономный регион» варьируется от страны к стране, от государства к государству, поэтому включены официальные термины, использующиеся для этого понятия в соответствующих странах и государствах, и традиционные русские аналоги этих терминов.

Автономные регионы

Прочие виды «автономий» 
Существует ряд территорий, которые также официально называются «автономными», хотя и не обладают существенной независимостью от центральных властей. Они также перечислены здесь.

Столичные регионы

Прочие регионы, называемые «автономными»

Административные единицы низкого уровня, называемые «автономными»

См. также 
 Таблица административных единиц по странам
 Непризнанные автономии
 Территории коренных народов
 Национально-территориальная автономия

Примечания 
Комментарии

Источники

Списки стран
Национальная политика
Административные единицы